Du jour au lendemain, film allemand de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet sorti en 1997 ;
 Du jour au lendemain, téléfilm français de Bruno Herbulot diffusé en 1999 ;
 Du jour au lendemain, film français de Philippe Le Guay sorti en 2006 ;
 Du jour au lendemain, émission de radio animée par Alain Veinstein sur France Culture.